Riopardense – abitanti di Ribas do Rio Pardo
Riopardense – abitanti di Rio Pardo de Minas
Riopardense – abitanti di Rio Pardo
Riopardense – abitanti di São José do Rio Pardo